Les conquistadors (terme qui signifie conquérants en castillan et en portugais) sont à l'origine les explorateurs ayant conquis le Nouveau Monde.

Le terme est réutilisé de diverses manières :
 Conquistador anonyme est une expression désignant l'auteur inconnu de l'ouvrage de 1556 Relation de quelques-unes des choses de la Nouvelle Espagne et de la grande ville de Temistitan Mexico
 Conquistador, race de cheval de saut d’obstacles
 Conquistador, collection de bande dessinée française

Dans l'art
 Conquistador, chanson de 1989 du groupe portugais Da Vinci
 Les Conquistadores, film français de 1976 de Marco Pauly